El Condado de Berkeley es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Berkeley (Carolina del Sur)
 Condado de Berkeley (Virginia Occidental)